175-річчя з дня Бородінської битви (Обеліск) () — ювілейна монета СРСР вартістю 1 карбованець, випущена 7 вересня 1987 року. Монета присвячена 175-річчю з дня Бородінської битви — найбільша битва Франко-російської війни 1812 р. між російською і французькою арміями. Відбулася 7 вересня 1812 біля села Бородіно (125 км на захід від Москви).

Французькі війська під командуванням Наполеона протягом 12-годинного бою зуміли захопити російські позиції в центрі та з лівого флангу, проте не змогли остаточно розгромити російські війська під командуванням фельдмаршала Кутузова. Після Бородінської битви, внаслідок значних втрат російські війська були вимушені відступити, і вже за тиждень, 14 вересня 1812 року Наполеон без перешкод окупував Москву.

Вважається однією з найкровопролитніших битв в історії серед одноденних битв.

Історія 

Монета карбувалася на Ленінградському монетному дворі (ЛМД). У 1987 році буловипущено дві монети присвячених Бородінській битві — з зображенням пам'ятника Кутузову на Бородінському полі і народного ополчення.

Опис та характеристики монети

Аверс 
У верхній частині диска — Державний герб Союзу Радянських Соціалістичних Республік (являє собою зображення серпа і молота на фоні земної кулі, в променях сонця і в обрамленні колосся, перев'язаних п'ятнадцятьма витками стрічки); під гербом — напис «СССР», знизу — велика стилізована цифра «1», під нею — півколом розміщено слово «РУБЛЬ» ще нижче уздовж канта знаходиться дата випуску монети — «1987».

Реверс 
На реверсі монети, представлено зображення пам'ятника, присвяченого фельдмаршалу Михайлу Іларіоновичу Кутузову, який розташований на Бородінському полі в районі його командного пункту. Нижче пам'ятника викарбувана дата «1812». Біля канта у верхній частині монети півколом представлено напис «175 ЛЕТ СО ДНЯ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ».

Гурт 
Гурт гладкий з вдавленим написом-позначенням номіналу: «ОДИН РУБЛЬ», дублюється два рази і розділений двома крапками.

Автори 
 Художник: А. Г. Мірошниченко 
 Скульптор: І. С. Комшилов

Вартість монети 
Ціну монети — 1 карбованець встановив Держбанк СРСР у період реалізації монети через його філії. Сучасна вартість монети звичайного випуску серед колекціонерів України (станом на 2014 рік) становить приблизно 15-20 гривень, монети викарбувані з якістю пруф понад 50 гривень.

Див. також 
 Пам'ятні та ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець
 Ювілейна монета

Джерела 
 Опис монети на сайті monetysssr.ru 
 Монети СРСР
 Колишні валюти